Geryoniidae är en familj av nässeldjur. Geryoniidae ingår i ordningen Trachymedusae, klassen hydrozoer, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Geryoniidae 6 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Geryoniidae